Louis Renault (1843–1918) Nobel-békedíjas francia jogász
Louis Renault (1877–1944) francia gyáriparos, autógyáros